Finalen av A-League 2018/2019 spelades den 19 maj 2019, där Perth Glory tog emot Sydney. Detta var Perth Glory:s andra A-League-final och Sydneys femte. Matchen spelades på Perth Glorys hemmaplan, Perth Stadium då Perth Glory slutade etta och Sydney tvåa i grundserien

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = Football pitch.svg
|datum               = 19 maj 2019
|tid                 = 
|lag1                = Perth Glory
|lag2                = Sydney
|resultat            =  0 – 0
|halvtid             = 0 – 0
|efl                 = ja
|mål1                = 
|mål2                = 
|straffresultat      = 1 – 4
|straffar1           = Juande Andy Keogh Brendon Santalab 
|straffar2           =  Adam le Fondre Brandon O'Neill Rhyan Grant Reza Ghoochannejhad
|arena               = Perth Stadium
|spelplats           = Perth, Western Australia
|publik              = 56371
|domare              = Shaun Evans
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare = Andrew Lindsay och Paul Cetrangolo
|fjärdedomare        = Chris Beath
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 A-Leagues officiella hemsida
 Rsssf.com

A-League 2018/2019
2019